Kwarts, een mineraal
 Quartz, een nieuwswebsite
 Quartz, een onderdeel van macOS
 Piaggio Quartz, een Italiaanse scooter
 Quartz Hill, een plaats in Californië

Quartz soorten :

Bergkristal

Rose Quartz

Smoky Quartz

Agaat Soorten

Amethist

(niet alle soorten)